Bøjning har flere betydninger:
Den handling at bøje noget
Bøjning af plader herunder nedbøjning af bjælke (mekanik)
En bøjet form eller figur eller en bøjet del af noget
Bøjningsform – en grammatisk betegnelse for forskellige former af samme ord